Ю́рченко — украинская фамилия.

Известные носители

А 
 Юрченко, Ада Дмитриевна (1940—1999) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Юрченко, Андрей Иванович (1926—2007) — советский футболист.
 Юрченко, Антон Степанович (1923—1994) — Герой Советского Союза.
 Юрченко, Аэлита Вячеславовна (род. 1965) — советская и украинская легкоатлетка.

Б

В 
 
 
 
 
 Юрченко, Владлен Юрьевич (род. 1994) — украинский футболист.

Г 
 Юрченко, Галина Юрьевна (род. 1957) — актриса театра и кино, народная артистка Республики Татарстан.
 Юрченко, Глеб Борисович (род. 1959) — Герой России.
 Юрченко, Григорий Петрович — аким Джезказганской области.

Д 
 Юрченко, Давид Викторович (род. 1986) — российский футболист.
 Юрченко, Денис Сергеевич (род. 1978) — украинский прыгун с шестом.

Е 
 Юрченко, Евгений Александрович (1985) — российский самбист.
 Юрченко, Евгений Валерьевич (1968)— российский предприниматель.
 Юрченко, Егор Артёмович (1919—1981) — Герой Советского Союза.

И 
 
 Юрченко, Иосиф Лукьянович (1911—1987) — полный кавалер ордена Славы.

Л, М 
 Юрченко, Людмила Владимировна (род. 1943) — советская певица.

Н

П 
 Юрченко, Пантелей Данилович (1911—1975) — Герой Советского Союза.

С 
 
 Юрченко, Снежана Владимировна (род. 1984) — белорусская легкоатлетка.
 Юрченко, Софья Григорьевна (род. 1989) — белорусская гребчиха-байдарочница.

Ф

Ю

См. также

Примечания